A Hradište településnév jelentései:

Apátkolos (szk. Klížské Hradište), Nagykolos része, Szlovákia, Trencséni kerület, Simonyi járás.
Harádics (szk. Hradište pod Vrátnom), Szlovákia, Szenicei járás.
Hardicsa (szk. Zemplínske Hradište), Szlovákia, Kassai kerület, Tőketerebesi járásá.
Sziklavárhely (szk. Hradište), Szlovákia, Simonyi járás.
Várkút (szk. Hradište), Szlovákia, Poltári járás.